Studentfest, fest som framför allt riktar sig till högskole- och universitetsstuderande. Studentfesten bör inte förväxlas med studentskivan eller studentmottagningen, som riktar sig till avgående gymnasieelever. 

Studentfest för gymnasieelever kan också betyda att man ca en gång i månaden klär ut sig beroende på olika teman och festar på veckodagarna. Detta för att på riktigt fira att man tar studenten.

Se även  
 Studentevenemang
 Gasque

Svensk studentkultur